The Convict's Daughter – film del 1906 diretto da Alf Collins
 The Convict's Daughter – film del 1912 diretto da Warwick Buckland
 The Convict's Daughter – film del 1913 diretto da Phillips Smalley